De Witt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 De Witt Township (Illinois)
 De Witt Township (Iowa)
 De Witt Township (Michigan)
 De Witt Township (Missouri)
 De Witt Township (North Dakota)
 De Witt Township (South Dakota)